San Llorente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Llorente (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 San Llorente (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar